— серия японских эскадренных миноносцев 1970-х годов. Созданы для выполнения задач противолодочной обороны и для этой цели оснащались мощным авиационным вооружением, из-за чего порой классифицируются как эсминцы-вертолётоносцы. Являются единственным в мире, наряду с созданным на их же основе типом «Сиранэ», классом эсминцев, способным нести три вертолёта. В соответствии с пятилетней программой от 1967 года, в 1970—1974 годах были построены два корабля этого типа. В 1986—1987 годах оба эсминца прошли модернизацию, заключавшуюся в установке зенитного вооружения.

Состав серии

Литература